Willow Creek Dam (Colorado)
Willow Creek Dam (Montana)
Willow Creek Dam (Nebraska)
Willow Creek Dam (Oregon)